Благовещенье — село в Сергиево-Посадском районе Московской области, в составе муниципального образования Городское поселение Сергиев Посад (до 29 ноября 2006 года входило в состав Мишутинского сельского округа)).

Население

География 

Благовещенье расположено примерно в 7 км (по шоссе)
 на запад от Сергиева Посада, на водоразделе истоков рек Кончура (правый приток Торгоши) и Пажа (левый приток Вори), высота центра села над уровнем моря — 247 м.

На 2016 год в Благовещенье зарегистрировано 14 садовых товариществ, село связано автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами (остановка Кладбище). 

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Благовещенье известна с XV века. Деревянное одноглавое здание, с трапезной и шатровой колокольней, построено в середине XVII века, несколько раз перестраивалось. В 1970-х годах разобрано, с целью переборки, не было восстановлено. В середине 2000-х годов храм выстроен вновь, действует.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 
 Администрация городского поселения Сергиев Посад 
 История сел и деревень Сергиево-Посадского района. Благовещенье 

Населённые пункты Сергиево-Посадского района